— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company в Токио, протянувшаяся от станции  расположенной в городе Татикава до станции Окутама расположенной в посёлке Окутама. Многие скорые поезда идущие по линии Тюо продолжают движение по данной линии до станции  обеспечивая тем самым прямое сообщение со станцией .

История 
В 1894-м году частной компанией Ōme Electric Railway была открыта железнодорожная линия от Татикава до Оме, которая была продлена до Митакэ к 1929-му году. Она была национализирована 1-го апреля 1944-го года и объединение купленной государством тремя месяцами позже строящейся линией компании Okutama Electric Railway которая шла от Митакэ до Хикава (ныне Окутама).

Станции 
 Все станции расположены в Токио.
 Поезда типов local, rapid и special rapid останавливаются на всех станциях.
 Разъезды доступны на станциях, помеченных «∥», «◇», «∨» и «∧», недоступны на станциях, помеченных «｜».

Ссылки 
 Станции линии Омэ (JR East)